A Girl Like Me, album de la chanteuse britannique Emma Bunton sorti en 2001 ;
 A Girl Like Me, album de la chanteuse barbadienne Rihanna sorti en 2006.

Voir aussi 
 A Girl Like Me : L'Histoire vraie de Gwen Araujo (A Girl Like Me: The Gwen Araujo Story), téléfilm américain réalisé par Agnieszka Holland et diffusé pour la première fois en 2006